Belagerung von Berwick steht für verschiedene Belagerungen von Berwick-upon-Tweed an der Grenze von Schottland zu England:
 Belagerung von Berwick (1216) siehe Eroberung von Berwick
 Belagerung von Berwick (1296)
 Belagerung von Berwick (1318)
 Belagerung von Berwick (1319)
 Belagerung von Berwick (1333)
 Belagerung von Berwick (1482)